Брахманбария:

 Брахманбария — город и муниципалитет на востоке Бангладеш.
 Брахманбария — округ на востоке Бангладеш, в области Читтагонг.